Steatocranus — рід окунеподібних риб родини цихлові (Cichlidae).

Види 
Рід налічує 9 видів:
 Steatocranus bleheri Meyer 1993 
 Steatocranus casuarius Poll 1939 
 Steatocranus gibbiceps Boulenger 1899 
 Steatocranus glaber Roberts & Stewart 1976 
 Steatocranus irvinei (Trewavas 1943) 
 Steatocranus mpozoensis Roberts & Stewart 1976 
 Steatocranus rouxi (Pellegrin 1928) 
 Steatocranus tinanti (Poll 1939) 
 Steatocranus ubanguiensis Roberts & Stewart 1976

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
 
Роди риб